Феллерер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Феллерер, Карл Густав (1902—1984) — немецкий музыковед.
 Феллерер, Леопольд (1919—1968) — немецкий летчик-истребитель.